Велау — название до 1946 года посёлка сельского типа Знаменск в составе Знаменского сельского поселения (Калининградская область).
 Велау — замок Тевтонского ордена в 1256—1347 годах.